Дакабо Еба (; тврдиo да је рођен 1853 — 10. мај 2015) био је мушкарац из Етиопије који је тврдио да је рођен 1853., но потврде у облику родног листа нема. Ако су његови наводи тачни онда је он најстарија особа која је икад живела. Еба је одрастао у друштву које негује усмену предају стога нема чврстих доказа ни живућих свједока који би потврдили његову доб. „Ниједан од мојих вршњака више није жив”, рекао је Еба.

По некима, доказ да је он заиста имао преко 160 година је то што је био врло добар познаватељ локалне историје. Чак је тврдио како се сећа 1895. године када је Италија напала Етипију.

Референце 

Рођени 1853.
Суперстогодишњаци
Етиопљани